Byton steht für:

 Byton, chinesischer Automobilhersteller
 Byton (England), Ort in England
 Ort in Polen, siehe Gmina Bytoń